Валентин Григорьевич Грачёв (28 июня 1940, Мытищи, Московская область — 28 декабря 1995, Москва) — советский и российский киноактёр.

Биография 

Валентин Григорьевич Грачёв родился 28 июня 1940 года в городе Мытищи Московской области в семье служащих. Начал сниматься в кино, ещё будучи школьником. Много снимался с середины 1950-х до начала 1980-х годов.

В 1953 году на советские экраны вышел фильм «Таинственная находка», в котором юный Валентин исполнил роль школьника. Его улыбка и озорной характер сразу же приглянулся режиссёрам.

В 1957 году Валентин Грачёв окончил школу с серебряной медалью и сразу же поступил на актёрский факультет во ВГИК на курс Сергея Скворцова и Григория Козинцева.

В 1962 году Валентин Грачёв окончил театральный вуз и его пригласили работать в экспериментальный театр пантомимы «Эктемия».

Именно в этом театре он познакомился со своей будущей женой — актрисой Викторией Радунской. В 1963 году молодые люди решили пожениться, а через пять лет у них родилась дочь Юлия.

В 1964 году театр «Эктемим» был расформирован, актёра Грачёва пригласили работать в Театр-студию киноактёра.

На первом месте в его профессии всегда был кинематограф. Активная съёмочная деятельность Валентина Грачёва пришлась на 1960-е и 1970-е годы.

В 1965 году в картине «Человек без паспорта» талантливого актёра можно было увидеть в роли лесоруба Коршунова.

А в 1973 году его можно было увидеть в эпизоде знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В этой картине Грачёв снялся в образе стрельца, который произносит фразу: «Живьём брать демонов!»

Также советского актёра Валентина Грачёва можно увидеть в таких советских фильмах: «Заблудший», «Айболит-66», «Опекун», «Адъютант его превосходительство», «От зари до зари», «Обелиск», «Горячий снег», «Фронт в тылу врага» и многих других.

Но со временем популярность актёра пошла на спад, режиссёры предлагали ему небольшие роли, которые были проходными и невыразительными. Выразить свой талант Валентин Грачёв мог только в дубляже и озвучивании фильмов.

В жизни Валентин Грачёв был весёлым и улыбчивым человеком, у него было очень много друзей. Главным смыслом его жизни всегда была работа. Когда её становилось всё меньше и меньше, актёр стал употреблять спиртное, чтоб хоть как-то забыть свою невостребованность.

Брак с Викторией Радунской распался. А в 1982 году Валентина Грачёва уволили с Театра-студии киноактёра.

Некоторое время актёр пытался работать в дубляже, но вредная привычка взяла верх над ним и подкосила его здоровье.

Скончался на 56-м году жизни 28 декабря 1995 года в Москве, Похоронен актёр на Образцовском кладбище (Щёлковский район, Московская область).

Творчество

Фильмография 

  — Таинственная находка — Вася Головин, нерадивый школьник
  — Море студёное — Ваня Химков
  — Серый разбойник — Серёжа
  — Екатерина Воронина — рабочий речного порта (нет в титрах)
  — Иван Бровкин на целине — Николай, член бригады
  — Золотой эшелон — Тишка
  — Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва — Василий, сын машиниста (в титрах — В. Грачёва)
  — Первое свидание — Митя Казаков
  — В трудный час — солдат (нет в титрах)
  — Рассказы о юности (новелла «Секретарь уездного комитета») — Микола
  — Если ты прав… — Ваня, сосед Алексея Гончарова по общежитию
  — Казнены на рассвете — Новорусский
  — Три времени года
  — Человек без паспорта — лесоруб Леонид Коршунов
  — Заблудший — Толик, старший сын Пелагеи и Евсея
  — Айболит-66 — комик
  — Лунные ночи — Саша
  — Всякое бывает…
  — Чемпионы улицы
 — — Освобождение — радист Леонтьев
  — Адъютант его превосходительства — Сазонов
  — Выстрел на границе — Паша, повар
  — Один из нас — Иван Громов, сотрудник НКВД
  — Опекун — Саша, одноклассник Короедова
  — Сердце России — рабочий из Хамовников (нет в титрах)
  — Здесь проходит граница (фильм) (1-я серия) — дежурный по погранзаставе
  — У нас на заводе — механник
  — Горячий снег — сержант Нечаев  — Иван Васильевич меняет профессию — стрелец, произносививший: «Живьём брать демонов!»  — Райские яблочки — эпизод  — За час до рассвета — белогвардеец (нет в титрах)
  — От зари до зари — Игорь Степанович Малафеев, пассажир, «колхозник»-шахматист  — Принимаю на себя — Оськин  — Долги наши — Виктор Владимирович, капитан траулера  — Ну, публика! — кочегар (нет в титрах)
  — Обелиск — Сивак  — Встретились…
  — Предварительное расследование — Николай Дмитриевич Савельев, прокурор  — Фронт в тылу врага — эпизод  — Ловкачи — рабочий бригады Озвучивание 

  — Люди в солдатских шинелях — Пятый (роль Кенно Оя)
  — Свет в наших окнах — Джава (роль Г.Нариманидзе)
  — Цветок кактуса (США) — Игорь Салливан, писатель и сосед Тони (роль Рика Ленца)
  — Семь дней Туйзу Таави (Tuulevaikus, Таллин-фильм) — Олев (роль Р.Трасса)
  — Брат мой (Казахфильм; роль А.Кенжаева)
  — Белый клык (Zanna Bianca; Италия, Франция)
  — Вей, ветерок! (Рижская киностудия) — Гатынь (роль П. Гаудиньша)
  — Хаос (Арменфильм) — роль И. Нагавкина
  — Возвращение Белого Клыка (Ritorno di Zanna Bianca Il; Италия, Франция)
  — Цвет золота (Туркменфильм) — Сахат (роль Сапара Одаева)
  — Яблоко как яблоко (Азербайджан-фильм) — Курбан (роль Х.Мамедова)
  — Время жить, время любить (Aeg elada, aeg armastada; Таллинфильм) — фотограф Туус (роль П. Карда)
  — Легенда о Тиле — Тиль Уленшпигель (роль Лембита Ульфсака, нет в титрах)
  — Охота за браконьером (Таллинфильм) — инспектор рыбоохраны (роль Феликса Карха)
 1976 — Маречек, подайте мне ручку!
  — Поле Айсулу (Киргизфильм) — Сыргак (роль Джамбула Худайбергенова)
  — Бухта радости (Азербайджанфильм) — Назим (роль А. Гадирова)
  — Рача, любовь моя (Rača, láska moja; СССР, Грузия-фильм и Чехословакия, «Колиба» (Словакия)) — Иозеф-Сосо (роль Я.Грешо)
  — Соль и хлеб — Мустафа (новелла Соль, роль С.Баймуханова), Селебез (новелла Хлеб, роль Ж.Курманбекова)
  — Дознание пилота Пиркса (Test pilota Pirxa; СССР (Таллинфильм), Польша) — инженер-нуклеонник Курт Вебер (роль Т. Саара)
  — Как жить без тебя? (Грузия-фильм) — Отар (роль Г. Маргвелашвили)
  — Письмо с БАМа (Tserilebi Bamidan; Грузия-фильм) — русский текст  — Дорожное происшествие (Азербайджанфильм) — Мустафа (роль Вахтанга Панчулидзе)
  — Золотая пропасть (Азербайджанфильм) — Азис (роль Ш. Сулейманова)
  — Ганди (Gandhi; Великобритания, Индия) — ''''
  — Бьют — беги! — Пхинко (роль Гии Дзнеладзе)
  — Голубые горы, или Неправдоподобная история (Грузия-фильм) — Сосо'' (роль Рамаза Гиоргобиани)
  — Великий поход за невестой (Грузия-фильм)
  — Лома (Грузия-фильм)

Примечания

Ссылки 
 Валентин Грачёв: персональное досье // Сайт Алексея Тремасова.
 
 Могила актёра на Образцовском кладбище.

Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Актёры озвучивания СССР
Дети-актёры СССР
Похороненные на Образцовском кладбище